Тураноцера́топс (, от Туран и -ceratops) — род птицетазовых динозавров из инфраотряда цератопсов. Ископаемые остатки ящера были обнаружены на территории Узбекистана в пустыне Кызылкум. 

Окаменелости происходят из отложений биссектинской свиты, сформировавшихся примерно  назад. Род был описан в 1989 году советскими палеонтологами Л. А. Несовым, Л. Ф. Казнышкиной и Г. О. Черепановым. Родовое название происходит от наименования Туранской плиты, на которой был обнаружен материал; окончание -ceratops является традиционным для названий родов цератопсов и образовано от  — «рог» и  — «морда, лицо».

Описание 
Тураноцератопс был четвероногим растительноядным динозавром среднего размера с клювом, шейным воротником и надглазничными рогами. По оценке , животное достигало 2 в длину при массе 175 кг.

Классификация 

Являлся, возможно, одним из самых ранних цератопсид. В 2009 году исследователи во главе с Хансом-Дитером Сьюзом () проанализировали дополнительные ископаемые материалы тураноцератопса и пришли к выводу, что, вопреки ожиданиям, он относился к цератопсидам, хотя и был переходным звеном. Сьюз относит их к азиатским цератопсидам, на момент публикации это были единственные известные цератопсиды, обитавшие за пределами Северной Америки.

Некоторые учёные, такие как Эндрю Фарк (), не согласились с выводами Сьюза. Фарк и соавторы провели независимый филогенетический анализ окаменелостей Turanoceratops и обнаружили, что это был близкий родственник цератопсид, но не принадлежал к ним. Однако Сьюз и Александр Аверьянов утверждают, что Фарк и соавторы не правы.

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого группой учёных под руководством Э. М. Моршхаузера (2018):

Примечания

Литература 

 

Цератопсы
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1989 году
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана